Il singolare  dell'Open Seguros Bolívar 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Feliciano López era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno.

Alejandro Falla ha battuto in finale Santiago Giraldo 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Feliciano López (primo turno)
 Santiago Giraldo (finale)
 Alejandro Falla (Campione)
 Éric Prodon (primo turno)

  Carlos Salamanca (secondo turno)
  Guido Pella (secondo turno)
  Alejandro González (secondo turno)
  Víctor Estrella (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Seguros Bolívar 2012